Мікрорайон «Сонячний» — назва мікрорайонів у деяких населених пунктах України.

 Мікрорайон «Сонячний» — мікрорайон в місті Дружківка Донецької області.
 Мікрорайон «Сонячний» — мікрорайон в місті Покровськ Донецької області.

Мікрорайони